Ниже приведён список аэропортов Туркменистана, отсортированный в алфавитном порядке, а также данные об и их расположении.

Всего в стране 5 международных аэропорта.

Список аэропортов 
Отдельными цветами выделены:

См. также 
 Транспорт Туркменистана

Примечания

Ссылки 

 Аэропорты Туркменистана

Туркменистан
Аэропорты